Miejscowości w Polsce:
 Putnowice Górne
 Putnowice Wielkie
 Putnowice-Kolonia

Linki zewnętrzne